Heinrich Berghaus – cartografo e geografo tedesco
 Peter Berghaus – numismatico tedesco
 Ruth Berghaus – produttrice teatrale